Mervyn Wingfield kan syfta på bland andra:

* Mervyn Wingfield (1911–2005), brittisk sjömilitär
 Mervyn Wingfield, 7:e viscount Powerscourt (1836–1904), irländsk peer
 Mervyn Wingfield, 8:e viscount Powerscourt (1880–1947), irländsk peer
 Mervyn Wingfield, 9:e viscount Powerscourt (1905–1973), irländsk peer
 Mervyn Wingfield, 10:e viscount Powerscourt (1935–2015), irländsk peer